Christopher Jones (gymnast), Brits gymnast
 Christopher Jones (waterpoloër), Brits waterpoloër
 Christopher Jones (wielrenner), Amerikaans wielrenner
 Christopher Jones (bisschop), Iers bisschop